Székely Zoltán (1903–2001) zeneszerző, hegedűművész
 Székely Zoltán (1912–2000) régész
 Székely Zoltán (1952) világbajnok párbajtőrvívó, edző, kaszkadőr
 Székely Zoltán (1952) politikus, országgyűlési képviselő (FKGP)
 Székely Zoltán (1982) politikus, a Jobbik Fejér megyei alelnöke